(The Hunger Games) est un titre d'œuvre pouvant faire référence à :

Littérature 
 , une série littéraire de Suzanne Collins :
, premier tome de la trilogie sorti en 2008.
  : L'Embrasement, deuxième tome paru en 2009
  : La Révolte, troisième tome paru en 2010
 Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur,  préquel à la trilogie paru en 2020

Cinéma 
 , une tétralogie cinématographique adaptée des romans de Suzanne Collins :
 , sorti le  en France.
  : L'Embrasement, sorti le  en France.
  : La Révolte, partie 1, sorti le  en France.
  : La Révolte, partie 2, sorti le  en France.
Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur,  préquel à la trilogie censé sortir en 2023.

Homonymie de titre